Ты́мовск — сахалинский топоним, берущий начало от реки Тымь:
 Тымовск — разговорное название посёлка Тымовское
 Тымовск — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги в Тымовском.
 Тымовск — оборотное локомотивное депо, обслуживающее пассажирские и грузовые перевозки из Тымовского.